Jarrah har flera betydelser:

Botanik  
 Eucalyptus marginata – ett trädslag från Australien.

Egypten 

 Jarrah (grotta), Al-Wadi al-Jadid, 

Robotskapade Egyptenförgreningar